Хейкки Магнусович Харавеэ (, до 13.02.1939 Хуусманн; 29 апреля 1924 года, Таллин — 23 января 2003 года, Тарту) — эстонский советский артист. Заслуженный артист Эстонской ССР (1978), Почётный член Эстонской ассоциации актёров.

Биография 
Окончил в 1943 году 2-ю таллинскую гимназию, в 1949 году — Государственный театральный институт Эстонской ССР, среди его педагогов были Антс Лаутер, Приит Пылдроос, Лео Калмет, Феликс Моор. С 1961 по 1962 год учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского.

Служил в Южно-эстонском театре (1949—1951), в театре «Эндла» — драматическом театре в Пярну (1952—1960) и театре «Ванемуйне» в Тарту (1960—2003).

Советскому зрителю запомнился ролью Вальтера — садиста-гестаповца в фильме «Вариант „Омега“».

В последние годы жизни жил в Тарту на улице Ванемуйзе рядом с театром, в котором служил. Умер от инсульта в своём доме.

Театральные работы 
«Ласточки летят домой» (Ф. Котт, 1961).

Фильмография 
 Жертва науки — старый профессор

 Мужчина и сосновая мутовка — Йоханнес Ыыбик

 Новый нечистый из преисподней — Хитрый Антс

 «Вариант „Омега“» — Вальтер, гестаповец-изувер

 Кровавый камень

Примечания

Ссылки 
Heiki Haravee

Выпускники Эстонской академии музыки и театра
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Театр «Ванемуйне»